En enke kan være flere ting:

 Enke – en kvinde der har mistet sin ægtemand. Se Familie (menneske)#enke.
 Enke (typografi) – typografisk udtryk

Se også
 Enken
 Enkerne
 Enkebrænding – en indisk begravelsesskik
 Enkemand – en mand, der har mistet sin hustru. Se familie (menneske)
 Den Gule Enke – champagnemærke
 Den rige enke – en dansk film fra 1962
 Den glade enke (flertydig)
 To Mand frem for en Enke
 Sort enke - edderkop (Latrodectus mactans)
 Sorte enker
 Sort enke pulsar